

Patronymie
Jean de Grez (1837-1910), collectionneur d'art belge

Toponymie

Communes

Grez-Doiceau, commune de l'arrondissement de Nivelles

 Grez, commune de l'Oise
 Grez, ancienne commune de Maine-et-Loire
 Grez-en-Bouère, commune de la Mayenne
 Grez-Neuville, commune de Maine-et-Loire
 Grez-sur-Loing, commune de Seine-et-Marne
 Le Grez, commune de la Sarthe
 Villiers-sous-Grez, commune de Seine-et-Marne

et aussi
Le canton de Grez-en-Bouère
Le château de la Beuvrière Grez-Neuville, à Grez-Neuville

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme